Bas steht für:
 Bas (Name), Personen mit diesem Vornamen oder Familiennamen
 Baş, einen türkischen Familiennamen
 Bas (Bithynien), einen bithynischen Herrscher
 Bas (Gabas), einen Fluss in Frankreich
 Bas (Spanien), einen Ort in Spanien

BAS steht für:

 Bad Aibling Station, eine US-Abhörbasis (1955–2004)
 Basra, eine Stadt in Irak
 Bauarbeitsschlüssel, ein Verzeichnis unterschiedlicher Arbeitsvorgänge bei Bauwerken
 Bayerisches Archiv für Sprachsignale
 Bedrohungs- und auftragsangepasster Schutzzustand, siehe ABC-Abwehr aller Truppen (Bundeswehr)#Bedrohungs- und auftragsangepasste Schutzzustände
 Befreiungsausschuss Südtirol, separatistisch-terroristische Organisation
 Berufsaufbauschule, eine Schulform der Berufsausbildung in Deutschland
 Bild-/Austast-/Synchronisationssignal, siehe Fernsehsignal#BAS-Signal
 Bipolare affektive Störung, eine psychische Erkrankung, siehe Bipolare Störung
 Bremsassistent, ein Fahrerassistenzsystem der Daimler AG
 British Antarctic Survey, ein britisches Forschungsinstitut
 Bundesamt für Soziale Sicherung
 Bundesamt für Schiffsvermessung, ging 1990 im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auf
 Bundesverband ausländischer Studierender
 Bahnhof Berlin-Albrechtshof (DS100-Code)

BaS steht für:
 Bariumsulfid
 Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros

bas steht für:
 Bass, in musikalischen Zusammenhängen, siehe Basslinie

.bas steht für:
 Dateiendung einer Programmcode-Datei der Programmiersprache BASIC

Siehe auch:
 Baas
 Bass
 Le Bas
 Bas-en-Basset

BAS